Babuschkino (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Babuschkino (Kaliningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 (Groß) Degesen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Babuschkino (Swerdlowsk), ländliche Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Babuschkino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Babuschkin, Stadt in der Republik Burjatien (Russland)